На́даш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Надаш, Бенце (род. 1996) — венгерский гребец-байдарочник.
 Надаш, Петер (род. 1942) — венгерский прозаик и драматург.
 Надаш, Тамаш (1969—2014) — венгерский пилот-аэробат.
 Надаш, Эдён (1891—1951) — венгерский футбольный тренер.

См. также 
 Надаши, Янош (1614—1670) — венгерский историк, иезуит, богослов, прозаик.